Kaura – area a governo locale (local government area) della Nigeria 
 Kaura-Namoda – città dello Stato di Zamfara, in Nigeria
 Kaura o Khur Ab – città della  regione di Fars, in Iran